ТЗФ — многозначная аббревиатура:
 ТЗФ — торгово-закупочная фирма
 ТЗФ — территория зеленого фонда

См. также 
 СТЗФ — статистика торговли зарубежных филиалов